Marie-Louise de Bourbon-Parme peut désigner, parmi les membres de la maison de Bourbon-Parme :

 Marie-Louise de Bourbon-Parme (1751-1819), reine d'Espagne, épouse de Charles IV.
 Marie-Louise de Bourbon-Parme (1802-1857), fille de Louis  de Bourbon-Parme et de Marie-Louise de Bourbon.
 Marie-Louise de Bourbon-Parme (1870-1899), princesse régnante de Bulgarie.
Homonymie capétienne